zielenice – gromada jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej) lub wielokomórkowych glonów roślinnych zamieszkujących wody słodkie i słone

W Polsce  
 Zielenice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Zielenice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice
 Zielenice – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954
 Zielenice – dawna gromada